Silesia kan syfta på:

 Silesia – latinskt namn på en historisk region i Centraleuropa, se Schlesien
 Silesia (tyg) – en tygtyp
Silesia (geologisk tidsperiod) – en geologisk tidsperiod i Europa, se Mississippi (geologisk tidsperiod)
 257 Silesia – en asteroid i huvudbältet